Riedemann ist der Name eines Adelsgeschlechts

 Riedemann (Adelsgeschlecht)

Riedemann ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Riedemann (* 1957), deutscher Science-Fiction-Autor
 Klaus Riedemann (* 1935), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Anton Riedemann (1832–1920), deutscher Unternehmer und Pionier der Tankschifffahrt